Danmarksmesterskabet i håndbold for kvinder 2011–12 er det 76. Danmarksmesterskab i håndbold for kvinder afholdt af Dansk Håndbold Forbund. 

Mesterskabet blev vundet af Randers HK, som i finalen over to kampe samlet besejrede Viborg HK med 60-56, og som vandt Danmarksmesterskabet for første gang. Bronzemedaljerne blev vundet af de forsvarende mestre fra FC Midtjylland Håndbold, som over to kampe vandt 52-51 over Team Tvis Holstebro.

Damehåndboldligaen

Grundspil 
I grundspillet spillede de 12 hold en dobbeltturnering alle-mod-alle. De seks bedst placerede hold gik videre til medaljeslutspillet. Holdene, der sluttede på 7.- til 11.-pladsen måtte spille kvalifikation til den efterfølgende sæson af ligaen, mens nr. 12 rykkede direkte ned i 1. division.

Slutspil 

De seks bedste hold fra grundspillet spillede i medaljeslutspillet. Holdene blev inddelt i to grupper med tre hold, der begge spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Holdene, der sluttede på første- eller andenpladsen i grundspillet, startede slutspillet med 1 point. De to bedst placerede hold i hver af de to grupper kvalificerede sig til DM-semifinalerne.

Pulje 1

Pulje 2

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Ligakvalifikationsspillet 

I ligakvalifikationsspillet spillede nr. 7-11 fra Damehåndboldligaen og nr. 2-4 fra 1. division om fem pladser i Damehåndboldligaen 2012-13. De otte hold inddeltes i to puljer med fire hold i hver, som hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to puljevindere og de to -toere kvalificerede sig til Damehåndboldligaen 2012-13, mens de to treere spillede om den sidste plads i bedst af tre kampe.

Resultaterne betød at ligaholdene Aalborg DH, HC Odense, Slagelse FH og KIF Vejen sikrede sig endnu en sæson i Damehåndboldligaen. Den sidste ledige plads i ligaen gik til SønderjyskE Håndbold, som dermed sikrede sig oprykning fra 1. division.

Pulje 1

Pulje 2

Oprykningskamp 

De to hold, der sluttede på tredjepladserne i gruppespillet, spillede om den sidste ledige plads i Damehåndboldligaen 2012-13. Dysten blev afgjort i bedst af tre kampe. Holdene opnåede lige mange point (2) i de to første kampe, og derfor blev en tredje kamp afgørende.

1. division 

Fjorten hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle i perioden 3. september 2011 – 18. marts 2012. Vinderen af divisionen, Skive fH, rykkede direkte op i Damehåndboldligaen, mens nr. 2-4 gik videre til ligakvalifikationsspillet, hvor de sammen med nr. 7-11 fra ligaen spillede om fem ledige pladser i Damehåndboldligaen 2012-13.

Den 11. april 2012 meddelte AGF Håndbold, at klubben på grund af manglende økonomisk fundament for driften af et 1. divisionshold trak sit hold i 1. division. Det betød, at holdet alligevel ikke skulle deltage i op- og nedrykningsspillet mellem 1. division og 2. division. Klubbens hold i 3. division blev dermed klubbens førstehold fra den efterfølgende sæson.

Op- og nedrykningsspil mellem 1. og 2. division

Indledende kampe 

Toerne fra de tre 2. divisionspuljer spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om to pladser i oprykningskampene mod hold fra 1. divison.

Oprykningskampe 

I oprykningskampene skulle fire hold, nr. 1 og 2 i det indledende gruppespil og nr. 10 og 11 i 1. division spille om de sidste to ledige pladser i 1. division. Men eftersom AGF Håndbold (nr. 10 i 1. division havde trukket sit hold fra turneringen, rykkede VSH 2002 direkte op i 1. division uden at spille oprykningskampe. I kampen om den anden ledige plads i 1. division besejrede Tarm-Foersum GF Vendsyssel Håndbold i et playoff-opgør over to kampe (ude og hjemme).

2. division 

2. division bestod af tre puljer med tolv hold i hver, som hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. De tre oprykningsberettigede puljevindere rykkede direkte op i 1. division, mens de tre toere gik videre til op- og nedrykningsspillet mellem 1. og 2. division.

Pulje 1

Pulje 2

Pulje 3 

I op- og nedrykningsspillet mellem 2. og 3. division, sikrede Gladsaxe/HG sig endnu en sæson i 2. division, mens Håndbold Mejrum-Hvam og Aabybro HK rykkede ned i 3. division. Fra 3. division rykkede følgende hold op i 2. division: De seks puljevindere Sæby HK, Søndermarkens IK, FC Midtjylland Håndbold 2, DHG, Tved G&I og BK Ydun 2 samt puljetoerne Viborg HK 2 og Vejle Håndbold, der rykkede op efter oprykningsspil.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Dansk Håndbold Forbund

Noter 

Håndbold i 2011
Håndbold i 2012
DM i håndbold (kvinder)